Condes puede referirse a:
Condes, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Condes, comuna francesa en el departamento de Alto Marne.
Las Condes, comuna del sector oriente del Gran Santiago (Chile).